

События 
	
 Вторжение герцога Нормандии Роберта в Англию. Соглашение с Генрихом I о союзе.
 Смерть Конрада, сына Генриха IV, от нервного потрясения.
 1101—1105 — граф Сицилии Симон.
 Арьергардный крестовый поход:
 май — крестоносцы под командованием Ансельма IV и Раймунда Тулузского выступили на Неокесарию с целью освободить находившегося в плену у сельджуков князя Антиохии Боэмунда I; 
 23 июня — крестоносцы взяли Анкару и передали её Византии;
 середина июля — в битве при Мерзифоне Данишменд Гази нанёс крестоносцам сокрушительное поражение;
 сентябрь — Кылыч-Арслан I разбил войско крестоносцев под командованием Гильома II в горах Тавра;
 октябрь — объединённое франко-баварское войско под командованием герцога Аквитании Гильома IX, графа Вермандуа Гуго Великого, герцога Баварии  Вельфа IV и маркграфини Восточной марки Иды потерпело поражение от сельджуков в Каппадокии.
 Король Иерусалима Балдуин I взял с помощью генуэзского флота Арсуф и Цезарею, а также нанёс поражение Фатимидам в битве при Рамле.
 Начало осады Валенсии войсками Альморавидов под командованием Юсуфа ибн Ташфина.
 Съезд русских князей на реке Золоче, на который приехали половецкие послы с предложением мира и обмена пленными. Мир был подтверждён на съезде русских князей и половецких ханов, состоявшемся 15 сентября в городке Саков.
 1101 — 1120 — царь Давид Строитель освобождает большую часть восточной Грузии.
 1101 — 1125 — Император Китая Хуэй-цзун.
 1101 —  по распоряжению Владимира Мономаха в Смоленске был заложен Успенский собор.

См. также 
:Категория:Родившиеся в 1101 году Абд аль-Мумин
 Мелисенда Иерусалимская

 Скончались См. также: :Категория:Умершие в 1101 году''
 14 апреля  — Всеслав Полоцкий, князь Полоцка, один из князей, упомянутых в «Слове о полку Игореве».
 27 июля — Конрад, король Италии.
 Преподобный Ефрем Малый.
 Гуго д'Авранш, 1-й граф Честер
 Бруно Кёльнский
 Всеслав Полоцкий
 Махмуд Кашгари
 Рожер I

См. также